Тростянецький район (Вінницька область)
 Тростянецький район (Сумська область)